В парному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Венді Тернбулл і Шерон Волш-Піт 6-2, 7-6.

Сіяні пари 

 Венді Тернбулл /  Шерон Волш-Піт (фінал)
 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Бетсі Нагелсен /  Енн Вайт (2-ге коло)
 Відсутня

 Джо Дьюрі /  Катрін Танв'є (чвертьфінал)
 Відсутня
 Розалін Нідеффер /  Кенді Рейнолдс (півфінал)
 Беттіна Бюнге /  Ева Пфафф (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Sydney International